Artamonow ist der Familienname folgender Personen:

 Leonid Konstantinowitsch Artamonow (1859–1932), russischer Ingenieur